«И вот пришёл Бумбо…» — советский полнометражный цветной широкоформатный художественный фильм-сказка, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1984 году режиссёром Надеждой Кошеверовой по мотивам рассказа Александра Куприна «Слон» и его ранних рассказов.

Сюжет 

Действие фильма происходит в Петербурге на рубеже XIX и XX веков. Когда Александра, дочь известного доктора, заболела, даже самые опытные столичные врачи не смогли поставить диагноз и вылечить её. Но однажды её отец Илья Митрофанович случайно встретил своего давнего знакомого, бывшего студента-медика, а нынче служителя в цирке-шапито Костю. Костя пришёл домой к девочке и рассказал ей про слона Бумбо — и она захотела, чтобы слон пришёл к ней в гости и попросила об этом папу. Костя предложил отцу девочки лечить её возрождением интереса к жизни. С помощью цирковых артистов удалось исполнить просьбу больной. Александра выздоровела, а Костя и Бумбо вместе с цирком отправились на гастроли.

В главных ролях 
 Наташа Шинакова — Александра
 Олег Басилашвили — Илья Митрофанович, отец Александры
 Валерий Золотухин — Костя, бывший студент-медик, уборщик в цирке
 Татьяна Пельтцер — бонна, немка-учительница
 Светлана Немоляева — Ника, невеста отца Александры
 Зиновий Гердт — директор передвижного цирка-шапито
 Александр Панкратов-Чёрный — Ахмет, дрессировщик слона Бумбо

В ролях 
 Сергей Филиппов — шпрехшталмейстер
 Сергей Паршин — Рауль де Бражелон
 Георгий Штиль — Костоломов
 Светлана Карпинская — гувернантка Александры
 Ольга Волкова — свояченица

В эпизодах 

 Константин Адашевский — врач (в титрах А. Адашевский)
 Борис Буланкин — кукловод (голос за кадром)
 Ричард Богуцкий — кукловод (голос за кадром)
 Олег Василюк
 Юрий Гончаров — дворник
 Юрий Гамзин
 Юрий Герцман
 Лариса Жорина — кукловод (голос за кадром)
 Фаина Костина — кукловод (голос за кадром)
 Вячеслав Логинов
 Валерий Миронов — судья на борцовских поединках
 Марк Никельберг
 Р. Новикова
 Вячеслав Полунин — клоун
 Ростислав Рахт — клоун
 Владимир Севостьянихин
 Анатолий Сливников — Степан Егоров, борец в цирке
 Георгий Тейх — врач
 Вера Титова — Фёкла, служанка
 Любовь Тищенко
 Адольф Шестаков — гость
 Альфред Шаргородский — судья на борцовском поединке
 Наталья Иохвидова — эпизод массовки в цирке (в титрах не указана)
 Альгимантас Масюлис — директор школы (в титрах не указан)

 Артисты цирка: В. Аврамов, Константин Васильев (клоун), Анатолий Векшин (клоун), Б. Воробьёв, Л. Карякина, Виктор Цветков (жонглёр на моноцикле), В. Цветкова

Съёмочная группа 
 Авторы сценария — Юлий Дунский, Валерий ФридПо мотивам рассказов Александра Куприна
 Режиссёр-постановщик — Надежда Кошеверова
 Оператор-постановщик — Эдуард Розовский
 Художники-постановщики — Марина Азизян, Игорь Вускович
 Композитор — Моисей Вайнберг
 Звукооператоры — Бетти Лившиц, Семён Шумячер
 Редактор — Александр Бессмертный
 Консультанты — А. Соснин, В. Лопухин
 Режиссёры — Валерий Апананский, Н. Окунцова
 Оператор — С. Дворцов
 Монтаж — Зинаида Шейнеман, Елены Карелиной
 Костюмы — Ирины Каверзиной
 Куклы — Маргариты Ясинской
 Грим — Б. Соловьёва
 Комбинированные съёмки:Оператор — Георгий СенотовХудожник — Н. Кривошеев
 Дрессировщик слона — Анатолий Корнилов
 Режиссёр-стажёр — Сергей Снежкин
 Художники-декораторы — Э. Орман, Ю. Ротин
 Ассистенты:режиссёра — Э. Бельскаяоператора — Т. Плюснина, С. Иванов, А. Тороповхудожника по костюмам — Тамара Сеферянзвукооператора — Леонид Изаков
 Помощники режиссёра — Т. Дмитриева, О. Ардашникова
 Художник-фотограф — Аркадий Загер
 Мастер света — В. Наумов
 Мастер цветоустановки — И. Емельянова
 Симфонический оркестр Ленинградской государственной филармонииДирижёр — Павел Бубельников
 Организаторы производства — В. Самойлов, Н. Карпова, Г. Крутиус, Т. Логинова
 Директор картины — Р. Вольман

Ссылки 
 «И вот пришёл Бумбо…» Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003.
 
 
 

Фильмы СССР 1984 года
Фильмы Надежды Кошеверовой
Фильмы студии «Ленфильм»
Детские фильмы СССР
Фильмы-сказки СССР
Фильмы о цирке
Фильмы о слонах
Экранизации произведений Александра Куприна